Озерково — название населённых пунктов в России.

Вологодская область 
 Озерково — деревня в Кубенском сельском поселении Вологодского района.
 Озерково — деревня в Спасском сельском поселении Вологодского района.

Ивановская область 
 Озерково — деревня в Шуйском районе.